Мојковић је насеље у Србији у општини Крупањ у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 682 становника.

Демографија 
У насељу Мојковић живи 649 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,1 година (43,0 код мушкараца и 45,3 код жена). У насељу има 268 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,95.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Крупњу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији